Джей-лига 1 2018 — 26-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начался 23 февраля и завершился 1 декабря 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Ванфоре Кофу», «Альбирекс Ниигата» и «Омия Ардия». Их заменили «Сёнан Бельмаре» и «В-Варен Нагасаки» занявшие соответственно 1-е и 2-е в Джей-лиге 2 2017, а также «Нагоя Грампус», победившая в плей-офф Джей-лиги 2.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 
1.Жо -  24 мяча

2.Патрик - 20 мячей

Ссылки 
 Чемпионат Японии по футболу (Джей-лига) 2018 - Турнирная таблица

Япония
2018
Спорт в Японии в 2018 году